

Televisione 
 Skins – serie televisiva britannica del 2007
 Skins – serie televisiva statunitense del 2011, remake della precedente

Musica 
 Skins – album in studio postumo di XXXTentacion del 2018

Cinema 
 Skins – film statunitense di Wings Hauser del 1994
 Skins – cortometraggio statunitense di Chris Mancini del 1997
 Skins – film statunitense di Chris Eyre del 2002

Pagine correlate 
 Skin